Фридрих Прусский ():
 Фридрих I (1657—1713) — курфюрст Бранденбурга (Фридрих III; 1688—1701), первый король Пруссии (c 1701 года).
 Фридрих II (1712—1786) — король Пруссии (с 1740 года).
 Фридрих Людвиг Карл Прусский (1773—1796) — принц, сын короля Фридриха Вильгельма II.
 Фридрих Вильгельм Генрих Август Прусский (1779—1843) — принц, сын принца Фердинанда Прусского.
 Фридрих Прусский (1794—1863) — принц, сын принца Фридриха Людвига Карла Прусского, племянник короля Фридриха Вильгельма III.
 Фридрих Прусский (1911—1966) — принц, сын кронпринца Вильгельма Прусского.
 Фридрих Карл Александр Прусский (1801—1883) — принц, сын короля Фридриха Вильгельма III.
 Фридрих Генрих Альбрехт Прусский (1809—1872) — принц, сын короля Фридриха Вильгельма III.
 Фридрих Карл Николай Прусский (1828—1885) — принц, сын принца Фридриха Карла Александра Прусского.
 Фридрих Леопольд Прусский (1865—1931) — принц, сын принца Фридриха Карла Прусского.
 Фридрих Генрих Прусский (1874—1940) — принц, сын принца Альбрехта Прусского.
 Фридрих Вильгельм Прусский (1880—1925) — принц, сын принца Альбрехта Прусского, брат Фридриха Генриха Прусского.
 Фридрих Сигизмунд Прусский (1891—1927) — принц, сын принца Фридриха Леопольда Прусского.
 Фридрих Карл Прусский (1893—1917) — принц, сын принца Фридриха Леопольда Прусского, призёр Олимпийских игр.